Donald Groves est un personnage fictif de la série télévisée OZ (1997), interprété par Sean Whitesell.

Il est l'un des personnages les plus étranges de la série. Cannibale et anthropophage, il est attiré par la chair humaine, les cadavres, les cicatrices, les plaies et le sang. Travaillant dans le service de l'hôpital, il traine souvent à la morgue.

Biographie

Sentence 
Prisonnier N°97G414. Condamné le  à une peine d'emprisonnement à perpétuité pour double meurtre au premier degré, sans aucune libération sur parole possible, puis recondamné le  à la peine de mort par injection létale pour meurtre au premier degré puis tué par le peloton d'exécution.

Personnalité 

Il était incarcéré (condamné à la prison à vie) à Oz pour avoir tué et mangé ses parents. Il dévora sa mère et conserva son père dans le réfrigérateur pour la fête de thanksgiving.

Il peut apparaître comme simple d'esprit et parfois puéril avec une personnalité assez trouble, à tel point que certains prisonniers le redoutent ou sont dégoutés.

Il s'est gravé sur la main "MOM" qui veut dire maman en anglais et s'est aussi intéressé à la religion Chrétienne pour la Transsubstantiation (manger l'hostie qu'on appelle le corps du Christ).

Saison 1 

Comme la plupart des détenus, il était un consommateur de drogue. Il se faisait livrer du LSD au nez et à la barbe des gardiens grâce à une sorte de LSD liquide imbibé sur les timbres de ses lettres.

Il sera impressionné par le discours de Kareem Said et décidera d'assassiner le directeur Leo Glynn. Cette tentative sera un échec et il tuera par erreur un des gardiens de Oz Lawrence Smith qui tentait de s'interposer. Il justifiera son geste de manière évasive : "vous deviez mourir", "vous tuer n'avait rien de personnel, je devais le faire c'est tout".

Le meurtre de Smith aura une conséquence directe sur la suite de la série. En effet, les gardiens se vengeront en faisant subir aux détenus de très mauvais traitements et cela détériorera de plus en plus les relations entre prisonniers et gardiens, un des principaux facteurs déclencheurs de la future mutinerie de la fin de la saison 1.

Il sera ensuite condamné à mort le  et choisira la fusillade par un peloton d'exécution. Victime d'une overdose, il sera d'ailleurs sauvé in extremis peu de temps avant son exécution.

Notes et références 

Personnage d'Oz (série télévisée)
Prisonnier de fiction
Meurtrier de fiction
Cannibale de fiction
Personnage de fiction masculin
Personnage de fiction créé en 1997